Badby steht für

 Badby (Northamptonshire), Ort in Northamptonshire, wo der River Nene entspringt
 John Badby, Märtyrer († 1410)